Sint-Jobkapel (Aalst), een kapel in Aalst, België
 Sint-Jobskapel (Bree), een kapel in Bree, België
 Sint-Jobkapel (Ezemaal), een kapel in Ezemaal in de Belgische gemeente Landen
 Sint-Jobkapel (Hasselbroek), een kapel in Hasselbroek in de Belgische gemeente Gingelom
 Sint-Jobkapel (Hei), een kapel in Hei bij Stramproy in de Nederlandse gemeente Weert
 Sint-Jobskapel (Hoepertingen), een kapel in Hoepertingen in de Belgische gemeente Borgloon
 Sint-Jobkapel (Leuken), een kapel in Leuken in de Nederlandse gemeente Weert
 Sint-Jobskapel (Nunhem), een kapel in Nunhem in de Nederlandse gemeente Leudal
 Sint-Jobskapel (Rozebeke), een kapel in Rozebeke in de Belgische gemeente Zwalm
 Sint-Jobkapel (Thorn), een kapel in Thorn in de Nederlandse gemeente Maasgouw
 Sint-Jobskapelletje, een kapel in Uitkerke in de Belgische gemeente Blankenberge

Jobskapel